CGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chingola (Zambia)